Dans le sens courant, un piano est un instrument de musique. Il peut aussi faire référence à :

Musique 
 piano, nuance de la musique occidentale.

Patronymes 
 Renzo Piano, architecte italien
 Rex Piano, réalisateur et scénariste américain.

Toponyme 
 Piano, commune de la Haute-Corse.

Autres 
 piano, autre appellation du fourneau en cuisine, généralement à grande capacité de cuisson.
 piano, ensemble des taquets placés en batterie, servant à bloquer les écoutes et les drisses, sur un voilier de course ou de croisière.

Voir aussi 
 Pjanoo, chanson composée sur une base de piano, produit par le DJ suédois Eric Prydz.